een inwoner van het oude Assyrische Rijk
iemand die behoort tot de Assyriërs (volk), een christelijk volk dat oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt, maar voor een groot deel in diaspora leeft